Clytra cingulata  — вид  из подсемейства . Встречается в Малой Азии и Среднем Востоке.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Клитрины
Животные, описанные в 1898 году